Par ordre alphabétique
 Bernard Gnecchi (né en 1951), chef d'entreprise et dirigeant de football français ;
 Francesco Gnecchi (1847–1919), peintre et numismate italien ;
  (née en 1953), femme politique italienne ;
 Vittorio Gnecchi (1876–1954), compositeur italien.

Notes et références